Kronauer ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Kronauer (1940–2019), deutsche Schriftstellerin
 Erich Kronauer (* 1930), deutscher Manager und Stifter
 Jörg Kronauer (* 1968), deutscher Journalist und Autor
 Martin Kronauer (* 1949), deutscher Soziologe
 Otto Kronauer (1850–1922), Schweizer Jurist und Bundesanwalt
 Ulrich Kronauer (* 1944), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Cronauer
 Kai Gronauer
 Kronau (Begriffsklärung)
 Erich und Erna Kronauer-Stiftung